Стефани од Белгије (21. мај 1864 — 23. август 1945) била је ћерка белгијског краља Леополда II и Марије Хенријете Ане фон Хабзбург-Лотринген.

Удала се у 17 години за аустријског престонаследника Рудолфа, сина аустријског цара Франца Јозефа и војвоткиње Елизабете од Баварске. Брак између Стефани и Рудолфа је лоше функционисао, али је на свет доспело њихово једино дете, надвојвоткиња Елизабета Марија од Аустрије. Након што је Рудолф 1889, у замку Мајерлинг, наводно извршио самоубиство по други пут се удала за грофа Елемера Лонјаја. Умрла је у 23. августа 1945, у Панонхалми.

Породично стабло

Породица

Први брак

Супружник

Деца

Други брак

Супружник

Спољашње везе 

Рођени 1864.
Умрли 1945.
Династија Сакс-Кобург и Гота